

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Czarna Dąbrowa – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice

Inne 
 Czarna Dąbrowa – dawna nazwa obecnej części wsi Szemud

Zobacz też 
 Czarna Dąbrówka